Juris Silovs – ur. 1950, łotewski lekkoatleta, sprinter. 
 Juris Silovs – ur. 1965, łotewski rugbysta, poseł na Sejm Republiki Łotewskiej od 2010. 
 Juris Silovs – ur. 1973, łotewski kolarz.